Cold turkey, een manier van afkicken van een verslaving
 Cold Turkey (1971), een film van Norman Lear met Dick van Dyke en Pippa Scott
 Cold Turkey (John Lennon), een nummer van John Lennon en de Plastic Ono Band